El término Kamchatka  puede referirse a:

Geografía 

Península de Kamchatka, península del extremo nororoeste de Eurasia, perteneciente a Rusia.
Krai de Kamchatka, sujeto federal de Rusia.
Óblast de Kamchatka, provincia de la gobernación de Irkutsk del Imperio ruso.
Río Kamchatka, río de Rusia.
Golfo de Kamchatka, golfo del océano Pacífico en la costa de la península de Kamchatka.
Kamchatka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kamchatka (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Kamchatka (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Kamchatka (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Kamchatka (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Kamchatka (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.

Otros 

Kamchatka (película), película argentino-española dirigida por Marcelo Piñeyro en 2002.